Read Music/Speak Spanish — первый и единственный альбом панк-рок-группы Desaparecidos, выпущен в феврале 2002 года. Это 42 альбом записанный на лейбле Saddle Creek Records.

Об альбоме 
Критик Кеньон Хопкин в своей рецензии указал на то, что группа решила альбом в эмо-ключе, наполнив его мощным рёвом гитар и экспрессивным вокалом, а тексты песен посвящены критике общества потребления и написаны весьма качественно.

Кейт Харрис, журналист Rolling Stone, отозвался о диске сдержанно. Он нашёл композиции, представленные на нём, отчасти вдохновлёнными творчеством группы Weezer и отдельно отметил эмоциональную насыщенность текстов.

Дин Фрилон из Stylus Magazine в своей рецензии разгромил альбом в пух и прах, поставив ему низшую оценку из возможных и сурово раскритиковав неоригинальную ритм-секцию и гротескный кричащий вокал, напоминающий «тошнотворную» «пародию на традиционное истерическое эмо-пение».

Список композиций 
 «Man and Wife, The Former (Financial Planning)» — 3:16
 «Mañana» — 3:24
 «Greater Omaha» — 4:14
 «Man and Wife, The Latter (Damaged Goods)» — 3:39
 «Mall of America» — 2:41
 «The Happiest Place on Earth» — 3:02
 «Survival of the Fittest/It’s a Jungle Out There» — 2:56
 «$$$$» — 5:10
 «Hole in One» — 3:08

Международная версия 
 «What’s New For Fall» — 3:46
 «Man and Wife, the Former (Financial Planning)» — 3:16
 «Mañana» — 3:24
 «Greater Omaha» — 4:14
 «Man and Wife, the Latter (Damaged Goods)» — 3:39
 «Mall of America» — 2:41
 «The Happiest Place on Earth» — 3:02
 «Survival of the Fittest/It’s a Jungle Out There» — 2:56
 «$$$$» — 5:10
 «Hole in One» — 3:08

Примечания

Ссылки 
Read Music/Speak Spanish на store.saddle-creek.com 
Music/Speak Spanish на Amazon

Альбомы панк-рока